Националният отбор по футбол на Чехия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Чешката футболна асоциация.

Състав 
Състав на Чехия за приятелските мачове срещу Сърбия на 13 ноември 2015 г. и Полша на 17 ноември 2015 г.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1993 г. е част от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Менажери 
 До 2 май 2016 г.

Стадиони 
 От 17 октомври 1990 година насам.

България – Чехия 
 За периода до 1992 година виж – Чехословакия
 ФИФА официално приема отбора на Чехия за пряк наследник на отбора на Чехословакия и затова резултатите са обединени като статистика.

 

Чехия